Небирирау II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1582 году до н. э. Представитель XVII династии (Второй переходный период).

Артефакты правления 
Небирирау II был, видимо, малоизвестным царём, который совершенно не подтверждён современными археологическими источниками. Имя фараона Небирирау II упоминается лишь в Туринском папирусе, где вслед за Небириау I (XIII колонка, 5 строка) приводится имя Небириау II (XIII колонка, 6 строка). Большинство египтологов считают его сыном и преемником Небириау I, хотя некоторые исследователи предполагают, что двойное упоминание имени Небириау в Туринском папирусе было случайным и что был только один царь с таким именем.

Если судить по надписи на бронзовой статуэтке бога Гарпократа (в Каирском музее, № JE 38189), Небирирау II, возможно, носил тронное имя Неферкара. На четырёх сторонах основания статуэтки были начертаны имена, вписанные в картуши: это «Бинпу», «Яхмос», «Добрый бог Суадженра, умерший» и «Добрый бог Неферкара, умерший» соответственно. Первые двое, вероятно, были двумя царевичами из царской семьи; Суадженра было тронным именем Небирирау I, и, наконец, считается, что Неферкара — иначе не засвидетельствованное тронное имя Небирирау II. Однако культ Гарпократа — и, следовательно, сама статуэтка — восходят к периоду Птолемеев, то есть примерно спустя 1500 лет после того, как жили люди, поименованные на статуэтке.

Имя Небирирау II

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны XVII династии